Daniel Martínez Tapi (1959), Uruguayaans voetballer
 Daniel Martinez (atleet) (1962), Amerikaans langeafstandsloper
 Sergio Daniel Martínez (1969), Uruguayaans voetballer
 Daniel Enrique Martínez (1991), Uruguayaans voetballer 
 Celso Daniel Martinez (1993), Paraguayaans voetballer
 Daniel Martínez (wielrenner) (1996), Colombiaans wielrenner